Soppe ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haut-Rhin:

Soppe-le-Bas
Soppe-le-Haut